Макензен () — фамилия:
 Макензен, Август фон (1849—1945) — немецкий генерал-фельдмаршал;
 Макензен, Ганс Георг фон (1883—1947) — немецкий государственный деятель;
 Макензен, Лутц (1901—1992) — немецкий лингвист, фольклорист и лексикограф;
 Макензен, Фриц (1866—1953) — немецкий художник;
 Макензен, Эберхард фон (1889—1969) — немецкий генерал-полковник, сын Августа фон Макензена.

Примечания